Маллен — фамилия. Известные носители:
 Маллен, Алекс (род. 1992) — американский участник соревнований по запоминанию, трёхкратный чемпион мира по запоминанию.
 Маллен, Барбара (1914—1979) — американская актриса.
 Маллен, Брендан (1949—2009) — владелец ночного клуба, музыкальный промоутер и писатель британо-американского происхождения.
 Маллен, Джамиль — американская актриса и телеведущая.
 Маллен, Джимми (1923—1987) — английский футболист, нападающий.
 Маллен, Джо (род. 1957) — американский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Маллен, Ларри (род. 1961) — барабанщик ирландской рок-группы U2.
 Маллен, Майкл (род. 1946) — председатель Объединённого комитета начальников штабов США.
 Маллен, Мари (род. 1953) — ирландская актриса театра и кино.
 Маллен, Райан (род. 1994) — ирландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Маллен, Родни (род. 1966) — американский профессиональный скейтер.
 Маллен, Уильям (род. 1944) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.

Топоним 
 Мак-Маллен — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.

См. также 
 Макмаллен